Натуральне число 701
 701 рік до нашої ери
 701 рік нашої ери